CE, Ce eller ce kan avse: 

 Ce – kemiskt tecken för grundämnet cerium
 CE – en metod att separera molekyler, se kapillärelektrofores
 CE – (Common Era) engelska motsvarigheten till Enligt vår tideräkning, se Vår tideräkning
 CE-märkning – produktmärkning inom EES
 Windows CE – ett operativsystem från Microsoft
 ce – ISO 639 alpha-2-koden för språket tjetjenska